ATP Finals 2017, właśc. Nitto ATP Finals 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Finals w sezonie 2017 zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 12–19 listopada 2017 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 8 000 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział ośmiu najlepszych zawodników świata według klasyfikacji Race to London, podsumowującej występy tenisistów w danym sezonie. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach po cztery osoby. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. W zawodach deblowych tak jak w singlu, tenisiści rywalizowali w dwóch grupach po cztery zespoły.

Obrońcami tytułu byli: w grze pojedynczej – Andy Murray (nie zakwalifikował się do turnieju), natomiast w grze podwójnej – Henri Kontinen i John Peers (podobnie jak rok temu zwyciężyli w zawodach).

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to London

Faza grupowa

Grupa Pete'a Samprasa

Wyniki

Tabela

Grupa Borisa Beckera

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to London

Faza grupowa

Grupa Woodbridge/Woodforde

Wyniki

Tabela

Grupa Elthing/Haarhuis

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Anglii